Harald Svensson kan syfta på:

Harald Svensson (skådespelare) (1897–1972), finlandssvensk och svensk skådespelare och operettsångare
Harald Svensson (politiker) (1903–1962), svensk politiker och riksdagsman
 Harald Svensson (pianist) (1954–), en svensk pianist och kompositör